Maúrtua ist der Familienname folgender Personen:

 Miguel Maurtúa (* 1952), peruanischer Tennisspieler
 Óscar Maúrtua (* 1947), peruanischer Diplomat und Politiker
 Víctor Manuel Maúrtua (1865–1937), peruanischer Diplomat und Politiker